Филиповићи су насељено место града Лознице у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 131 становника.

Демографија 
У насељу Филиповићи живи 154 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 44,6 година (41,8 код мушкараца и 48,1 код жена). У насељу има 56 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,16.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Лозници
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији